Stanisławka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stanisławka, un village du powiat de Nakło
 Stanisławka, un village du powiat de Toruń
dans la voïvodie de Lublin
 Stanisławka, un village du powiat de Puławy
 Stanisławka, un village du powiat de Zamość
dans la voïvodie de Poméranie
 Stanisławka, un village du powiat de Człuchów